Haysville ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Haysville (Georgia)
 Haysville (Indiana)
 Haysville (Kansas)
 Haysville (Kentucky)
 Haysville (Pennsylvania)
 Haysville (Tennessee)

in Kanada:
 Haysville (Ontario)